Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 75 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменок из 15 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016